Сантијаго Лаксопа има више значења:

 Општина Сантијаго Лаксопа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Лаксопа (Сантијаго Лаксопа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику